Eerste klasse (1919/1920) był 20. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Daring Bruksela. Nowym mistrzem Belgii został zespół FC Brugeois.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1919 w Europie
1919 w piłce nożnej
1920 w Belgii
1920 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii